Hate (haine en anglais) peut se référer à :  
 Hate, groupe de sledge-metal ;   
 Hate, comics américain.

Au cinéma 
 Hate, film de 1922 réalisé par Maxwell Karger ;
 Hate, téléfilm de 2005 réalisé par Paris Barclay.